Breaza se poate referi la una din următoarele localități:

:
 orașul Breaza, din județul Prahova
 satul Breaza de Jos, Prahova
 satul Breaza de Sus, Prahova
 comuna Breaza și localitatea Breaza din județul Buzău

:
 comuna Breaza din județul Suceava
 satul Breaza de Sus, Suceava
 satul Breaza din Comuna Bârgăuani, județul Neamț

:
 comuna Breaza (, ) din județul Mureș
 localitatea Breaza, Mureș
 satul Breaza () din Comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud
 satul Breaza () din Comuna Lisa, județul Brașov.

Vezi și 
 Râul Breaza (dezambiguizare)

 Breazova (dezambiguizare)

Toponime românești